Die A Grupa 1982/83 war die 59. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 21. August 1982 und endete am 11. Juni 1983.

Meister wurde ZSKA Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt ab und wurden durch die beiden Gewinner der Nord- und Südgruppe der B Grupa ersetzt. Die Teams auf den Plätzen 13 und 14 spielten in der Relegation gegen die jeweils Zweitplatzierten der B Grupa um zwei weitere Startplätze für die folgende Saison.

Ab dieser Saison qualifizierte sich der Sieger des Bulgarischen Fußballpokals für den Europapokal der Pokalsieger. Dafür nahm der Gewinner des bis 1990 laufenden Sowjetarmee-Pokals am UEFA-Pokal teil.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Kreuztabelle

Relegation 

Die beiden Verlierer der Relegation ermittelten in einem Spiel den frei gewordenen Platz von Zwangsabsteiger Spartak Plewen.

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1982
Fußballsaison 1982/83